Anatolie Doroș (n. 21 martie 1983) este un fotbalist internațional din Republica Moldova, care evoluează pe postul de atacant.

Statistici carieră

Goluri internaționale

Referințe

Legături externe
 
 Profile at 90 Minut 
 
 Profil la soccerway
 Profil la transfermarkt

Nașteri în 1983
Nașteri pe 21 martie
Fotbaliști moldoveni
Fotbaliști internaționali moldoveni
Fotbaliști ai cluburilor din Polonia
Moldoveni în viață
Fotbaliști ai cluburilor din Republica Moldova
Fotbaliști ai cluburilor din Azerbaidjan
Fotbaliști ai cluburilor din Ucraina
Fotbaliști ai cluburilor din Kazahstan
Fotbaliști ai cluburilor din Rusia
Atacanți
Oameni din Vertiujeni